Alastor bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Alastor, einen Rachedämon
 Alastor (Beiname), einen Beinamen rächender Gottheiten, beispielsweise von Zeus oder der Erinyen
 Alastor (Sohn des Neleus) und der Chloris, der zusammen mit seinen Brüdern von Herakles bei der Einnahme von Pylos getötet wurde (Pseudo-Apollodor Bibliotheke 1.9.9)
 Alastor (Genosse des Sarpedon), einen Lykier, Gefährten des Sarpedon, der von Odysseus getötet wurde (Homer Ilias 6.77 und Ovid Metamorphosen 13.257)
 Alastor (griechischer Kämpfer), einen griechischen Teilnehmer des Trojanischen Krieges (Homer Ilias 8.333 und 13.422)
 Alastor (Vater des Tros)

in der Literatur:
 Alastor, or The Spirit of Solitude, ein Gedicht von Percy Bysshe Shelley
 einen fiktiven Kugelsternhaufen in den Alastor-Romanen des Science-Fiction-Autors Jack Vance
 Alastor Moody, eine Figur in den Harry-Potter-Romanen von Joanne K. Rowling
 Alastor, Flamme des Himmels, ein Sprechender Anhänger und Begleiter von Shana in der Light-Novel, dem Anime & Manga Shakugan no Shana

in der Musik:
 Alastor (Mjaskowski), Poem für Orchester von Nikolai Jakowlewitsch Mjaskowski (op. 14, 1912), inspiriert durch das Gedicht von Shelley
 Alastor (polnische Band), eine polnische Thrash-Metal-Band
 Alastor (österreichische Band), eine österreichische Black-Metal-Band
außerdem:

 (200069) Alastor, Asteroid